Huit navires de la Royal Navy se sont appelés HMS Centurion, d'après les centurions de la Rome antique.

 Le premier Centurion était un vaisseau de 34 canons lancé en 1650 et détruit en 1869.
 Le second Centurion était un navire de quatrième rang de 48 canons, en service de 1691 à 1728.
 Le troisième Centurion était un navire de quatrième rang de 60 canons, lancé en 1732 et démoli en 1769.
 Le quatrième Centurion était un navire de quatrième rang de 50 canons, lancé en 1774 et démoli en 1825.
 Le cinquième Centurion était un navire de troisième rang de 80 canons, lancé en 1844, converti en propulsion à hélices, et vendu en 1870.
 Le sixième Centurion était un cuirassé lancé en 1894 et vendu en 1910.
 Le septième Centurion était un cuirassé lancé en 1911, converti en cible flottante et coulé vers Arromanches peu après le débarquement en Normandie pour servir de brise-lames. 
 Le huitième Centurion devait être un croiseur de  en 1945, mais a été annulé en 1946.

Centurion